Jeżyce – część miasta Poznania, jednostka pomocnicza gminy, dzielnica mieszkalna
 Jeżyce – dzielnica administracyjna Poznania w latach 1954–1990
 Jeżyce – wieś w woj. zachodniopomorskim, w powiecie sławieńskim, w gminie Darłowo
 Jeżyce – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1947-??

Zobacz też 
 Jerzyce